

Топонимы 
 Вианен — город в Нидерландах, в провинции Утрехт.

Персоналии 
 Вианен, Пауль ван (1570—1613) — нидерландский ювелир, золотых дел мастер, график и медальер.